Казано́вский () — польская и украинская фамилия.

Известные носители 
 Казановский, Адам (1599—1649) — государственный деятель Речи Посполитой, маршалок надворный коронный.
 Казановский, Виктор Иванович (? — 1919) — российский фитопатолог, миколог, альголог.
 Казановский, Доминик Александр (1605—1648) — государственный деятель Речи Посполитой, воевода брацлавский.
 Казановский, Евгений Федорович (род. 1937)- российский композитор
 Казановский, Мартин (1563—1636) — польский государственный и военный деятель, гетман польный коронный, участник нашествия поляков на Россию в Смутное время и в 1618 году.

См. также 
 Казанов
 Казанова (значения)
 Казаново
 Казановская
 Казановские
 Казанский